No Time to Die (1958), een Britse oorlogsfilm uit 1958.
 No Time to Die (2021), een James Bondfilm uit 2021
 No Time to Die (single), de titelsong van de gelijknamige James Bondfilm
 No Time to Die (soundtrack), de originele soundtrack van de gelijknamige James Bondfilm